Nigel Williams peut désigner :
 Nigel Williams (1944-1992), un restaurateur d'art britannique ;
 Nigel Williams (né en 1961), un arbitre gallois de rugby à XV ;
 Nigel Williams (né en 1988), un joueur américain de hockey sur glace.